Шимон Грубец (; ) — чешский хоккеист, вратарь швейцарского клуба «Цюрих Лайонс». Игрок сборной Чехии.

Карьера

Экстралига 
Дебютировал в Экстралиге за «Ческе Будеёвице» в сезоне 2009/10. С сезона 2012/13 выступал за «Оцеларжи Тршинец». В составе «Тршинца» Грубец дважды (в 2015 и 2018 годах) становился серебряным призёром чешского чемпионата. В 2019 году стал чемпионом Чехии, был признан самым ценным хоккеистом плей-офф.

Сборная Чехии 
Регулярно играет за сборную Чехии на этапах Еврохоккейтура. Был участником чемпионата мира 2019 года, защищал ворота чешской сборной в матче за бронзовые медали против сборной России.

«Куньлунь Ред Стар» 
14 июня 2019 года подписал однолетний контракт с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», выступающего в КХЛ. 22 ноября 2019 года провёл первый матч на ноль в КХЛ, отразив 29 бросков в игре с «Нефтехимиком».

«Авангард» (Омск) 
6 ноября 2020 года Шимон Грубец перешёл в омский «Авангард». Он выиграл конкуренцию за место основного вратаря и стал одним из главных героев плей-офф, в котором его команда впервые в своей истории завоевала Кубок Гагарина. В мае 2021 года было объявлено о подписании нового контракта между «Авангардом» и Грубецом, сроком на 2 года.

25 мая 2022 года контракт с «Авангардом» был расторгнут по инициативе Грубеца.

В начале июня 2022 ода подписал контракт со швейцарским клубом «Цюрих Лайонс».

Достижения

Командные 
 Чемпион Экстралиги 2019
 Серебряный призёр Экстралиги 2015 и 2018
 Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина 2021

Личные 
 Лучший вратарь Экстралиги 2015 по коэффициенту надёжности (2.00 шайбы за игру)
 Лучший вратарь Экстралиги 2017 по количеству побед (27) и «сухих» матчей (7)
 Самый ценный хоккеист Лиги чемпионов 2018
 Самый ценный хоккеист плей-офф Экстралиги 2019

Статистика 
Обновлено на конец сезона 2020/21

Всего за карьеру провёл 557 игр (345 в чешской Экстралиге, 79 в КХЛ, 79 в чешской первой лиге, 21 в Лиге чемпионов, 18 за сборную Чехии, 13 в чешской второй лиге, 2 на кубке Шпенглера)

Семья 
Жена Михаэла, сын Адам (род. в марте 2018 года).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации
 Профиль на сайте ХК Оцеларжи Тршинец

Игроки ХК «Авангард» Омск
Обладатели Кубка Гагарина
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Хоккейные вратари
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Мотор» Ческе-Будеёвице
Игроки ХК «Табор»
Игроки ХК «Писек»
Игроки ХК «Горацка Славия»
Игроки ХК «Гавиржов 2010»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар»